Peeler ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Peeler (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Nicole D. Peeler (* 1978), US-amerikanische Schriftstellerin

Sonstiges:
 Peeler Bluff, Felsenkliff auf der McNamara-Insel vor der Küste des Ellsworthlands, Antarktika